L'oratoire San Pellegrino est une église située en Italie, dans la frazione de Bominaco de la commune de Caporciano (Abruzzes, province de L'Aquila).

Histoire

L'abbaye

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Liens externes 

 

San Pellegrino
Bominaco
Église romane en Italie
Bominaco
San Pellegrino
Monument dans la province de L'Aquila